Kaligula – cesarz rzymski
 Kaligula – sztuka Alberta Camusa
 Kaligula – sztuka Alexandre’a Dumasa
 Kaligula – film Tinto Brassa